Коронель-Портильо () — одна из провинций региона Укаяли в Перу, вторая по численности.

Подразделяется на 7 округов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Провинции региона Укаяли